Drenthe - Nederlandse provincie
 Hr.Ms. Drenthe (1957) - Nederlandse onderzeebootjager
 Drenthe (landschap) - periode in de geschiedenis van de provincie
 Drenthe (Michigan) - dorp in de Verenigde Staten